

Nom 
Gig est un nom qui peut désigner :
 gig, ou giga, un gigaoctets, soit 1 milliard d'octets ;
 gig, un véhicule hippomobile à deux roues.
 on parle de GIG économy (économie gig) et de travailleur du gig (gig worker) pour désigner les travailleurs des plateformes payés à la pièce pour des prestations de travail de très court terme.

Sigle 

GIG est un sigle qui peut désigner :
 grand invalide de guerre.
 Global Information Grid, un réseau informatique maintenu par le Département de la Défense des États-Unis.
 Gaming Innovation Group, une société maltaise de paris sportifs.

Code 
GIG est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão, au Brésil, selon le code IATA des aéroports ;
 .gig, une extension de fichier de banque d'échantillons sonores, GigaFont (parfois appelé GigaSampler) et dérivé du format open DLS.

Notes et références 

Code IATA des aéroports